JPN steht für:
 Japan (ISO-3166-Code)
 JPN, Album (2011) der japanischen Band Perfume
Junge Presse Niedersachsen, ein Zusammenschluss nichtkommerzieller und jugendeigener Medien

jpn steht für:
 Japanische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung